Ole Sørensen (zeiler) (1883-1958), Noors zeiler
 Ole Sørensen (voetballer) (1937-2015), Deens voetballer
 Ole Sørensen (politicus) (1968), Deens politicus en lid Europees Parlement